Krzysztof Styrczula (ur. 28 stycznia 1986 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski. Uczestnik Zimowej Uniwersjady (2007) i mistrzostw świata juniorów (2002). Medalista mistrzostw Polski w skokach narciarskich.

Życiorys 
W 2007 wziął udział w Zimowej Uniwersjadzie 2007 w Pragelato, gdzie w konkursie drużynowym zajął 4. pozycję, a indywidualnie plasował się na 19. (skocznia normalna) i 37. (skocznia duża) pozycji. W 2002 wystartował w mistrzostwach świata juniorów w Schonach, zajmując 54. miejsce indywidualnie i 14. drużynowo. Znalazł się również w składzie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata juniorów rozgrywane 2 lata później w Strynie, jednak nie został zgłoszony do żadnego z konkursów tej imprezy.

W swojej karierze raz wziął udział w zawodach Pucharu Świata – 18 stycznia 2004 w Zakopanem zajął 50. pozycję, zastępując Kamila Stocha, który dzień wcześniej był najsłabszym reprezentantem Polski. Sześciokrotnie brał udział w konkursach Pucharu Kontynentalnego, zdobywając punkty raz – 16 marca 2003 w Strynie był 30., co pozwoliło mu zająć 221. miejsce w klasyfikacji generalnej tego cyklu w sezonie 2002/2003. Punktował również w zawodach FIS Cupu i Alpen Cupu, w konkursie drugiego rodzaju raz stając na podium (21 grudnia 2003 w Predazzo był drugi).

Czterokrotnie stawał na podium konkursów drużynowych w ramach mistrzostw Polski w skokach narciarskich, zdobywając brązowe medale tej rywalizacji – w 2004 na skoczni normalnej w Karpaczu, wraz z klubem Start Krokiew Zakopane (oprócz Styrczuli skakali w nim Paweł Urbański, Sebastian Toczek i Dawid Kowal), w 2005 na skoczni normalnej w Szczyrku, wraz z pierwszym zespołem Startu Krokiew Zakopane (skakali w nim również Paweł Urbański, Wojciech Topór i Marek Michniak), w 2006 na skoczni dużej w Zakopanem, wraz z pierwszym zespołem AZS-AWF Katowice (oprócz Styrczuli w jego składzie znaleźli się Marcin Bachleda, Tomisław Tajner i Tomasz Pochwała) oraz w 2007 na skoczni normalnej w Szczyrku, wraz z pierwszym zespołem AZS-AWF Katowice (oprócz Styrczuli w jego składzie znaleźli się Tomisław Tajner, Mateusz Wantulok i Marcin Bachleda). Zdobywca tytułu mistrza Polski juniorów, stawał również na podium ogólnopolskiej olimpiady młodzieży.

Styrczula jest byłym rekordzistą skoczni Orlinek w Karpaczu – 22 lutego 2003 wynikiem 92,5 metra wyrównał wynik, który 2 lata wcześniej osiągnął Veli-Matti Lindström. Rezultat Styrczuli niespełna rok później najpierw wyrównał Mateusz Rutkowski, a następnie o 2 metry poprawił Adam Małysz.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy AZS-AWF Katowice
Skoczkowie narciarscy Startu Krokwi Zakopane
Skoczkowie narciarscy Wisły Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1986